Die Saison 2013/14 war die 48. Spielzeit der Türkischen Basketballliga der Männer. Die Hauptrunde begann im Oktober 2013 und endete im Mai 2014 mit dem 30. und letzten Spieltag. Das Finale des Play-Offs war mit dem 19. Juni 2014 terminiert, fand jedoch aufgrund des Protestes von Galatasaray gegen Entscheidungen des Verbandes nicht statt.

Mannschaften

Abschlusstabelle der regulären Saison

Playoffs 

Übersicht der einzelnen Playoff-Runden
Viertelfinale

Banvit BK (1) – Tofaş SK (8) 2–0 (82:78, 78:77)
Galatasaray Liv Hospital (4) – Beşiktaş Integral Forex (5) 2–1 (70:72, 66:64, 78:65)
Fenerbahçe Ülker (2) – Uşak Sportif (7) 2–0 (87:75, 100:62)
Anadolu Efes SK (3) – Pınar Karşıyaka (6) 1–2 (96:90, 64:65, 67:73)

Halbfinale

Banvit BK (1) – Galatasaray Liv Hospital (4) 1:3 (57:67, 69:67, 71:76, 66:73)
Fenerbahçe Ülker (2) – Pınar Karşıyaka  (6) 3:0 (88:69, 94:83, 74:67)

Finale

Fenerbahçe Ülker (2) – Galatasaray Liv Hospital (4) 4:3 (89:70, 74:73, 64:73, 82:88, 76:63, 77:85, 20:0*)
*Galatasaray trat zum letzten und entscheidenden Finalspiel nicht an, so dass die Spielwertung und damit die Meisterschaft kampflos an Fenerbahçe Ülker ging.

Protest von Galatasaray 
Beim Stand von 3:3 im Finale der Play-Offs gab Galatasaray am Tag nach dem dritten Sieg bekannt, nicht zum letzten Spiel der Finalserie gegen Fenerbahce anzutreten. Damit reagierte der Verein auf einige Entscheidungen des türkischen Basketballverbandes. Galatasaray wurde vom Verband mit einer Zuschauersperre für das sechste Finalspiel verhängt, das sich auf das Fahrverhalten der Anhänger in Spiel 4 bezog. Der Vorstand von Galatasaray war der Auffassung, dass Fenerbahce bei einem ähnlichen Verhalten der eigenen Fans keine Sperre erhielt und somit eine Ungleichbehandlung vorliege. Zudem beklagte Galatasaray die Ansetzung des Schiedsrichters Recep Ankarali.

Galatasaray bestritt somit das letzte (und entscheidende) Spiel um die Meisterschaft nicht und Fenerbahce wurde zum Meister der Saison 2013/14 erklärt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Homepage der Türkiye Basketbol Ligi der Saison 2013/14

2013/14
Basketballsaison 2013/14